Ребнер — фамилия.

Известные носители:
 Ребнер, Адольф (1876—1967) — немецкий скрипач и альтист.
 Ребнер, Вольфганг Эдуард (1910—1993) — немецкий пианист и композитор.